Vueletje kan syfta på:
Vueletje (Arvidsjaurs socken, Lappland, vid Sierrajávrrie), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (37,5 ha)
Vueletje (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (64,4 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn